Сридхар Рангаян (род. 2 апреля 1962 года) — индийский , , продюсер. Родился в городе Мандья, штат Карнатака, Индия. Рангаян является ЛГБТ-активистом, занимает роль директора Международного ЛГБТ-кинофестиваля KASHISH в Мумбаи. Также, Сридхар Рангаян — сооснователь и доверенное лицо Хамсафар Траст (), неправительственной организации, занимающейся ЛГБТ волонтерской деятельностью. Является директором кинофестиваля Флешпойнт за человеческие права, который проводится в Мумбаи с 2010 года.

Личная жизнь 
Окончил , а затем  по специализации Визуальные коммуникации. В начале своей карьеры Сридхар Рангаян снимал многосерийные фильмы для телевидения («Риштей», «Губбаре» и т. д.).

Особенности творчества 
Жанр фильмов Рангаяна — драма, мелодрама, короткометражный фильм. Сридхар Рангаян вдохновлялся творчеством бенгальского режиссера Ритупарно Гхоша (1963—2013), который в своих фильмах затрагивал такие сложные социальные темы, как развод, гомосексуальность и гендерная идентичность.
Его работа «Розовое зеркало» не прошла цензуру и была запрещена к просмотру в Индии из-за того, что сюжет фильма затрагивает проблемы трансгендерных людей, сообщества, которое остается маргинализированным.
«Гей, чем и горжусь» («Yours Emotionally») — фильм, снятый в совместном производстве Индии и Великобритании, был выбран для участия в ЛГБТ кинофестивалей «Фреймлайн» в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Амстердаме и др.
«Фиолетовые небеса» — первый документальный фильм на ЛГБТ тематику, одобренный цензурой для показа на государственной медиа-сети Doordarshan — бродкаст-сервисе.

Фильмография 
 1999 — «Риштей» () (сериал)
 1999 — «Губбаре» () (сериал)
 1999 — «Кришна Арджун» () (сериал)
 1999 — «Кагаар» () (сериал)
 2003 — «Поразительная шестерка» ()
 2004 — «Пяар Ки Кашти Меин» () (сериал)
 2006 — «Розовое зеркало» (, ) (короткометражка)
 2007 — «Гей, чем и горжусь» ()
 2007 — «68 страниц» ()
 2008 — «Мосты надежды» () (документальная короткометражка)
 2011 — «Проект Боло: Индийское ЛГБТ движение» () (документальная короткометражка)
 2014 — «Фиолетовые небеса» () (документальный фильм)
 2014 — «Aа Мускураа» () (образовательный фильм)
 2015 — «Освобождение» () (криминальный фильм/исторический документальный фильм)
 2018 — «Вечерние тени» () (драма)

Награды 
Фильмы Сридхара Рангаяна получали награды на индийских и международных кинофестивалях. Самый примечательные из которых:

 Национальная кинопремия за лучший монтаж в категории нонфикшен (за «Освобождение»/ 'Breaking Free')
 Приз за лучший сценарий на Южно-Азиатском кинофестивале в Чикаго, США (за «Вечерние тени»/'Evening Shadows')
 Приз зрительских симпатий за Лучший Интернациональный фильм на кинофестивале «Out On Film», Атланта, США (за «Вечерние тени»/'Evening Shadows')
 Приз жюри за лучший мужской фильм на кинофестивале Геев и Лесбиянок Северной Каролины (за «Вечерние тени»/'Evening Shadows')
 Награда за «Празднование смелости» (‘Celebration of Courage’) на «OUT HERE NOW», Канзасском ЛГБТ кинофестивале (за «Вечерние тени»/'Evening Shadows')
 Награда «Свободны быть собой» ('Free To Be Me') на ЛГБТ-кинофестивале «Розовые дни», Амстердам (за «Вечерние тени»/ 'Evening Shadows')
 Награда имени Барбары Гиттинг (Barbara Gittings) на «qFLIX» (Филадельфийский международный фестиваль гейского и лесбийского кино) 2016 г., Филадельфия, США (за «Освобождение»/Breaking Free')
 Лучший фильм на социальную тематику на Интернациональном кинофестивале «Ахмадабад» (Ahmadabad International Film Festival) 2009, Индия (за «68 страниц»/ 68 Pages)
 Серебряную награду «Реми» на «Уорлдфест» (WorldFest) 2008, Хьюстон, США (за «68 ситраниц»/ 68 Pages)
 Приз жюри за Лучший фильм на кинофестивале «Файер Айленд» в г. Нью-Йорке 2004 (за «Розовое зеркало» /«Gulabi Aaina»)

Примечания 

Активисты ЛГБТ-движения в Индии